Con el término Clelia podemos referirnos a:

Música Clásica
Clelia, ópera del compositor Francesco Bartolomeo Conti y libreto de autor desconocido.

El triunfo de Clelia, ópera con libreto de Pietro Metastasio que puede corresponder a alguno de los siguientes compositores:

 El triunfo de Clelia (Borghi) 
 El triunfo de Clelia (Gluck) 
 El triunfo de Clelia (Hasse) 
 El triunfo de Clelia (Jommelli) 
 El triunfo de Clelia (Myslivecek) 
 El triunfo de Clelia (Tarchi) 

o bien, a algún otro compositor del siguiente anexo:

 Anexo:Óperas tituladas "El triunfo de Clelia".

El triunfo de Clelia, ópera del compositor Sebastiano Nasolini y libreto de Antonio Simeone Sografi. 
El triunfo de Clelia, ópera del compositor Marcos Antonio Portugal y libreto de Antonio Simeone Sografi.

Personajes históricos
 Clelia, según la tradición fue una heroína de la antigua Roma durante la República.
 Clélia Barbieri, religiosa italiana del siglo XIX fundadora de la orden de “Mínimas de Nuestra Señora de los Dolores” perteneciente a la familia de los  Servitas.
 Clelia Maria Josepha Strepponi, soprano italiana segunda esposa del compositor Giuseppe Verdi.

Personajes de ficción
 Clelia, personaje de la novela La Playa (La piaggia)  del autor italiano Cesare Pavese.
 Clelia, personaje de la película Las amigas (Le amiche)  (1955) del director italiano Michelangelo Antonioni.
 Clelia, personaje de la narración Los encantos (Gli incanti)  del escritor italiano Antonio Tabucchi.

Zoología
 Clelia, género de serpientes distribuidas desde América central hasta la Patagonia, conocido comúnmente como musuranas.